Хмелевский (Хмелевская) — славянская фамилия и топоним.

Хмелевский

А 
 Хмелевский, Андрей Григорьевич (1890 — ?) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, инженер-капитан 1-го ранга.
 Хмелевский, Антон Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6294; 11 декабря 1840.
 Хмелевский, Аркадий Сильвестрович (1921—1987) — Герой Советского Союза.

В 
 Хмелевский, Вальдемар (род. 1955) — лейтенант госбезопасности ПНР, один из убийц Ежи Попелушко.
 Хмелевский, Василий Владимирович (1948—2002) — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.
 Хмелевский, Викентий Фердинандович (1880—1933) — российский учёный, ботаник, экстраординарный профессор Варшавского университета, член Крымско-Кавказского горного клуба.

Г 
 Хмелевский, Генрик Ежи (Папаша Хмель) (1923—2021) — польский художник-график и карикатурист, журналист, участник Варшавского восстания.

З 
 Хмелевский, Зыгмунт (1894—1978) — польский актёр, театральный педагог.

И 
 Хмелевский, Иосиф Иосифович (?—1909) — контр-адмирал Российского императорского флота

К 
 Хмелевский, Кузьма Михайлович (1907—1978) — советский партийный и государственный деятель.

М 
 Хмелевский, Михаил Антонович (1824—1878) — художник мозаичист, академик Императорской Академии художеств.

П 
 Хмелевский, Павел (ум. в 1638) — польский перебежчик, участник освобождения Москвы от иностранных интервентов в 1612 году, российский государственный деятель.
 Пимен (Хмелевский) (в миру Дмитрий Евгеньевич Хмелевский; 1923—1993) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Саратовский и Вольский.

Т 
 Хмелевский, Тадеуш (1927—2016) — польский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Лауреат Государственной премии ПНР.

Ф 
 Хмелевский, Феликс-Ксаверий Теофилович — Георгиевский кавалер; поручик; 4 марта 1917 (посмертно).

Я 
 Хмелевский, Ян Олаф (1895—1974) — польский архитектор, градостроитель, академик.



Топоним 
 Хмелевский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России.

См. также 
 Хмелёвский
 Хмелевой
 Хмель (значения)
 Хмелёв
 Хмелевский сельский совет
 Хмелевский сельсовет